Nederlandse personen
Imme Dros, kinderboekenschrijfster
Mence Dros-Canters, badminton-, hockey- en tennisspeelster
Nico Dros, schrijver
Oscar Dros, politiebestuurder

Sport
Dros/Alterno, volleybalvereniging

overige
Tieleman & Dros, conservenfabriek